Кепріоара () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Хамчарка.
 Кепріоара () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Севиршин.
 Кепріоара () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Реча-Крістур.